Toto je seznam měst v Zimbabwe.

Zdaleka největší aglomerací v Zimbabwe je Harare, kde 1. ledna 2007 žilo 2 919 512 obyvatel, což představuje asi 24% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 10 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z let 1982, 1992 a 2002 (18. srpna), odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a správní jednotky (provincie), do nichž města náleží. Města Harare a Bulawayo jsou samostatná a nepatří do žádné provincie. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 World Gazetteer - počty obyvatel zimbabwských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel zimbabwských měst v historii

 
Zimbabwe
města